Beaver kan syfta på:

Beaver (textil) – ett fyrskaftat, tjockt och mjukt bomullstyg
Beaver, Alaska
Beaver, Ohio
Beaver, Oklahoma
Beaver, Pennsylvania
Beaver, Utah
Beaver, West Virginia

Se även 
 de Havilland Canada DHC-2 Beaver, kanadensiskt passagerarflygplan